Myzostoma glabrum är en ringmaskart som beskrevs av Leuckart in Graff 1877. Myzostoma glabrum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
glabrum